Ambrosini puede riferirse a :

Personas
 Carlo Ambrosini (1954-), historietista italiano.
 Bartolomeo Ambrosini (1588-1657), médico y botánico italiano
 Dario Ambrosini (1918-1951), piloto de motociclismo italiano.
 Ernesto Ambrosini (1894-1951), atleta italiano, especialista en la prueba de 3000 m obstáculos.
 Giacinto Ambrosini (1672-), botánico italiano. 
 Massimo Ambrosini (1977-), exfutbolista italiano.

Otros
 Ambrosini SAI.207, interceptor de caza ligero.
 Ambrosini SAI 403, avión de combate ligero construido en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
 SAI Ambrosini Sagittario, rototipo del primer avión militar italiano a turborreacción.